Хронос (Chronos — час) — у давньогрецькій міфології уособлення часу.
 Хронос (фільм) (Cronos, 1993) — фільм жахів Гільєрмо дель Торо .